Póvoa das Quartas é um aldeia pertencente à freguesia de Lagos da Beira, concelho de Oliveira do Hospital.

Esta aldeia é caraterizada pelas suas belas paisagens para a encosta da Serra da Estrela e por uma comunidade unida.
Também era conhecida anteriormente pela Pousada Nacional Santa Bárbara, tornada depois em Estalagem Santa Bárbara, agora também fechado, às margens da estrada N17.

Lagos da Beira
Aldeias do Distrito de Coimbra
Localidades de Portugal